PLN steht für:
 Złoty, die polnische Währung (nach ISO 4217, seit 1995)
 Powerline networking, Datenübertragung mittels einer Trägerfrequenzanlage
 der Flughafen von Pellston, USA (IATA-Code)
 Persönliches Lernnetzwerk bzw. Personal Learning Network (engl.), ein informelles Netzwerk von Lernenden.
 Phospholamban, ein Protein der Herzmuskelzellen
 Privates LOCKSS-Netzwerk, ein Netzwerk zur sicheren Langzeitarchivierung digitaler Objekte
 Pflichtleistungsnachweis an Hochschulen

PLN ist der Name folgender Parteien:
 Partido Liberación Nacional, Partei Costa Ricas
 Partido Liberal Nacional, Partei Panamas
 Partido Liberal Nacionalista, ehemalige nicaraguanische Partei

pln steht für:
 Palenquero (ISO-639-3-Code), in Kolumbien gesprochene spanisch-basierte Kreolsprache

Abkürzung